lima (Citrus aurantifolia syn. Citrus latifolia) – gatunek rośliny
 lima filipińska (Citrus microcarpa syn. Citrus mitis) – gatunek rośliny
 Lima – rzeka w Portugalii
 Lima – stolica Peru
 Lima – samodzielna prowincja w Peru
 Lima – region w Peru
 LIMA – tętnica piersiowa wewnętrzna lewa
 Lima – miasto w Szwecji 
 Lima – rzymska bogini
 Adriana Lima – brazylijska modelka

Miejscowości w USA:
 Lima – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Lima – miejscowość w stanie Montana, w hrabstwie Beaverhead
 Lima – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Lima – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Lima – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Allen
 Lima – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Seminole
 Lima – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Lima – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
 Lima – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Lima – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin
 Lima – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant

Gminy w USA:
 Lima (ang. Lima Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Adams
 Lima (ang. Lima Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie LaGrange
 Lima (ang. Lima Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Lima (ang. Lima Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cass
 Lima (ang. Lima Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Lima (ang. Lima Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Lima (ang. Lima Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Pepin
 Lima (ang. Lima Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rock
 Lima (ang. Lima Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan

Stacje metra:
 Lima – stacja metra w Buenos Aires
 Lima – stacja metra w Mediolanie

Technika:
 „Lima” – portugalski niszczyciel typu Douro z okresu międzywojennego

Zobacz też 
 „Rio Lima” – portugalska kanonierka z lat 70. XIX wieku